Peza může znamenat:

 Pezá – vesnice v obci Archanes-Asterousia na Krétě v Řecku
 Pęza – vesnice v gmině Piątnica v Podleském vojvodství v Polsku
 Pjoza – řeka v Rusku
 Peza (Tirana) – správní obvod albánské metropole